Elitserien i innebandy för herrar 1996/1997 var den högsta serien i innebandy i Sverige för herrar för säsongen 1996/1997. Elitserien bestod av två serier, Elit norra och Elit södra, som vardera bestod av 12 lag. De fyra främsta i varje serie gick vidare till slutspel, medan de två sämsta i varje serie flyttades ner och lag 9 och 10 i varje serie gick till kvalspel. Fornudden IB vann SM-guld efter finalseger mot Sjöstad IF med 2-0 i matcher.

Elit norra
Lag 1–4: Slutspel.Lag 9–10: Kvalspel.Lag 11–12: Nedflyttade.

Plac. = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, +/- = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Elit södra
Lag 1–4: Slutspel.Lag 9–10: Kvalspel.Lag 11–12: Nedflyttade.

Plac. = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, +/- = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Slutspel

Kvartsfinal
Örnsköldsviks SK – Sjöstad IF 1–2 i matcher (2–4, 3–2, 1–4)
Umeå City IBK – Pixbo IBK 0–2 i matcher (1–4, 3–4 sd)
IBF NB 87 – Balrog IK 2–1 i matcher (5–0, 2–7, 5–0)
Warbergs IC 85 – Fornudden IB 1–2 i matcher (4–3, 2–5, 1–4)

Semifinal
IBF NB 87 – Sjöstad IF 1–2 i matcher (3–2 sd, 1–4, 4–5 sd)
Fornudden IB – Pixbo IBK 2–0 i matcher (5–2, 3–1)

Final
Sjöstad IF – Fornudden IB 0–2 i matcher (3–4, 1–2)

Fornudden IB svenska mästare i innebandy 1996/1997.

Sport i Sverige 1996
Sport i Sverige 1997
1996
Innebandysäsongen 1996/1997